Zargon – personaggio della serie disneyana PK
 Žargoń (ted.: Sergen) – frazione del comune tedesco di Neuhausen/Spree